Про́нін () — російське прізвище, утворене від Проня — російської зменшеної форми канонічних імен Прохор, Протасій, Прокопій, Прокл

Відомі носії 
 Пронін Вадим Олександрович (1980—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пронін Віктор Вікторович (1980—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пронін Євген Сергійович (* 1980) — російський актор театру і кіно.
 Пронін Сергій Валерійович (* 1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пронін Сергій Васильович — колишній український футболіст, захисник і півзахисник.
 Пронін Сергій Миколайович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Вигадані персонажі 
 Майор Пронін — персонаж кількох творів Льва Овалова, а також численних анекдотів
 Капітан Пронін — персонаж циклу російських мультфільмів, онук майора Проніна

Див. також 
 Проня (значення)
 Пронь
 Прон